Валерий Лициниан Лициний (), более известный в римской историографии как Лициний II, — соправитель императора Лициния в 317—324 годах.

Биография 
Лициний родился примерно в 315 году, вероятно, в июле или в августе. Его отцом был тогда Лициний, правитель восточной части империи, а его мать была, по всей видимости, Флавия Юлия Констанция, сестра правителя западной части империи, Константина I. Лициния обучал известный грамматик Флавий Оптат.

1 марта 317 года Лициний II был провозглашён цезарем восточного императора в Сердике, вместе с сыновьями Константина Криспом и Константином II в честь заключения мира между Лицинием I и Константином. Лициний II стал в 319 году консулом, а спустя два года ещё раз, однако Константин его не признал. Лициний II ничем не отличился вследствие своего малолетства. В 324 году Константин победил во время очередной гражданской войны Лициния Старшего, который был предан смерти в следующем году. Лициний Младший скорее всего был убит в 326 году, когда был казнён и сын Константина Крисп.

Хотя есть предположение, что Лициний остался в живых, был подвергнут порке и содержался в африканской тюрьме. Когда он попытался бежать, его схватили и отправили в Карфаген, где определили на императорское ткацкое производство. Есть свидетельства, что он был жив в 336 году. Немного позже, как кажется, Лициний был казнен.

Литература 
 Аврелий Виктор. О цезарях. XLI. 4.
 Otto Seeck. Licinius 31b). // Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (RE). — Bd. XIII,1. — , 1926. — Sp. 231.
 Dietmar Kienast. Römische Kaisertabelle. Grundzüge einer römischen Kaiserchronologie. 3. Auflage. — : Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2004. — ISBN 3-534-18240-5, S. 296.

Римские императоры по алфавиту
Римские императоры IV века
Монархи, убитые в IV веке
Казнённые в Римской империи в IV веке
Казнённые римские императоры